LCA, sigle de trois lettres où se retrouvent les deux sigles de deux lettres  et ,  est un code, qui signifie :
 Sainte-Lucie :
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 Ligament croisé antérieur, un ligament situé à l'intérieur de l'articulation du genou ;
 Leukocyte Common Antigen aussi connu sous le nom de CD45 ;
 Lecture Critique d'Article, une matière enseignée dans les études médicales qui donne les connaissances de base pour critiquer la littérature scientifique ;
 Life Cycle Analysis ;
 Landing Craft Assault, un type de barges de débarquement utilisé par le Royaume-Uni et le Commonwealth durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Loi sur le contrat d'assurance : loi suisse concernant les contrats d'assurances (maladie) ;
 Langues et cultures de l'Antiquité, dans les options d'enseignements du lycée en France ;
 , plus petit ancêtre commun, une notion en mathématique et en algorithmique.

LCA est un code pour :  
 Aéroport International de Larnaca, l'aéroport principal de Chypre, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code